Натуральне число 575
 575 рік до нашої ери
 575 рік нашої ери